Георгий Ревазович Челебадзе (; 1 января 1992, Кобулети, Грузия) — грузинский футболист, нападающий.

Биография 

Сын советского футболиста Реваза Челебадзе. Начинал играть в футбол в спортивной школе города Кобулети. Первый тренер — Мераб Мжаванадзе. Выступал за команду 35-й школы (Тбилиси). На взрослом уровне дебютировал в составе «Динамо» из Батуми. В его составе он дебютировал в 15 лет. В 2010 году перешел в одесский «Черноморец», но дебютировать за основу ему удалось уже после вылета «моряков» из Премьер-Лиге. В феврале 2011 года форвард перешел в российский клуб ФНЛ «Факел» (Воронеж). За команду он провел только две игры. В конце августа 2011 года нападающий заключил контракт на полгода с «Рубином». За это время ему не удалось пробиться в основу команды, после чего Челебадзе вернулся на родину. В Грузии он выступал за коллективы Эровнули лиги «Шукуру» и «Дилу».

Летом 2019 года Челебадзе попытался вернуться в ФНЛ, заключив вместе со своим соотечественником Лукой Звиададзе соглашение с «Мордовией». Однако из-за запрета РФС на регистрацию новичков саранчане не смогли заявить их на сезон. Грузинские легионеры только тренировались с командой и сыграли за нее только в зимнем товарищеском турнире Кубок ФНЛ.

Летом 2020 года Челебадзе проходил просмотр в ивановском «Текстильщике».

Сборная 
Вызывался в расположение юношеских сборных Грузии. Вместе с ними участвовал в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы. Позднее привлекался в ряды молодежной сборной страны.

Достижения 
  Бронзовый призер чемпионата Грузии (1): 2015/2016.

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шукура»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Сиони»
Игроки ФК «Шевардени-1906»